Raidt ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Raidt (* 1948), deutscher Radsportler
 Franz Xaver Raidt (1771–1846), deutscher Arzt und Landtagsabgeordneter
 Gerda Raidt (* 1975), deutsche Illustratorin
 Matthias Raidt (* 1959), deutscher Autor und Moderator